Il singolare dell'Australian Indoor Championships 1981 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

John McEnroe era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–4, 7–5, 6–2  Roscoe Tanner.

Teste di serie

  John McEnroe (campione)
  Roscoe Tanner (finale)
  Eliot Teltscher (semifinali)
  Peter McNamara (quarti di finale)

 Vitas Gerulaitis (quarti di finale) 
 Víctor Pecci (quarti di finale) 
 Kim Warwick (primo turno) 
 Tom Gullikson (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Australian Indoor Championships 1981